Латеранский собор () — поместный собор, организованный и проведённый папой римским Мартином I в храме Спасителя вблизи Латеранского дворца в Риме в октябре 649 года.

Цели 
Главной целью было сформирование суждения о монофелитском догмате, лежавшем тогда в основе религиозной политики Византийской империи.

Участники 
Собор не получил статуса Вселенского ни на западе, ни на востоке, для участия в нем в Рим прибыло 105 епископов, преимущественно из Италии, Сицилии, Сардинии и африканских провинций империи.

Важную роль в подготовке документов Латеранского собора сыграли греческие монахи во главе со святым Максимом Исповедником.

Решения 
Собор анафематствовал «Эктесис» патриарха Сергия I и «Типос» патриарха Павла II, еретиками были объявлены константинопольские патриархи Сергий I, Пирр I и Павел II, александрийский патриарх Кир и епископ Фарана Феодор.

По окончании собора папа издал энциклику, в которой оповещал христианский мир о восстановлении истинного учения Церкви.

Реакция Константинополя 
Постановления Латеранского собора были восприняты в Константинополе как мятежный вызов. В 653 году папа Мартин I под покровом ночи был арестован, под охраной отправлен морем в Константинополь, там осужден как изменник, приговорен к лишению всех званий и сослан в Херсонес Таврический, где и умер в 655 году.

Литература 
 Византийский словарь. — В 2-х тт. / [сост. и общ. ред. — К. А. Филатов]. — СПб.: ТИД Амфора: РХГА: Изд-во Олега Абышко, 2011, т. 1, с. 546—547.

Ссылки 
 Акты Латеранского Собора 649 г.
 Πапа Мартин I и Латеранский собор 649 г.

Соборы Католической церкви
История папства
Церковные соборы VII века
649 год
Византийская Италия